Nadbiskupska klasična gimnazija s pravom javnosti, javna ustanova u Zagrebu,
 Nadbiskupska klasična gimnazija s pravom javnosti u Zadru, danas Klasična gimnazija Ivana Pavla II. s pravom javnosti, javna ustanova u Zadru.
 Nadbiskupijska klasična gimnazija "Don Frane Bulić" Split